Гирарди — фамилия.

Известные носители:
 
 Герарди, Борис Андреевич (1870—1919) — полковник, начальник дворцовой полиции.
 Герарди, Матвей Константинович (1839—1930) — российский контр-адмирал.
 Герарди, Пьеро (1909—1971) — итальянский художник-постановщик и художник по костюмам.
 Герарди, Франц Петрович (1792—1857) — российский военврач, доктор медицины, статский советник.